Sopelana (in basco Sopela) è un comune spagnolo di 18.569 abitanti situato nella comunità autonoma dei Paesi Baschi.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

 *